Fördelning kan syfta på:
 Sannolikhetsfördelning – en beskrivning (ofta i form av en funktion) av sannolikheterna för utfallen i ett utfallsrum (matematiskt begrepp)
 Arméfördelning – under 1900-talet inom svenska armén beteckning på ett större militärförband
Fördelningspolitik – en sammanfattande benämning på politiska policys som har till syfte att påverka fördelningen av inkomster